Oh! Susanna est une chanson traditionnelle américaine.
 Oh! Susanna est un film réalisé par Frank Moser en 1933

  est un film réalisé par Rod Cameron en 1951.
 Oh! Susanna est le nom alternatif de l'émission américaine The Gale Storm Show.
 Oh! Susanna est le surnom de la chanteuse canadienne Suzie Ungerleider.

 Oh, Susanna! est un western réalisé par Joseph Kane en 1936.
 Oh, Susanna est un court métrage d'animation produite par les frères Max et Dave Fleischer